Список видов, входящих в род 

Незабудочник — род семейства Бурачниковые. По данным сайта The Plant List, содержит 71 вид.

Примечания

Ссылки 
  Незабудочник на сайте The Plant List

Незабудочник
Незабудочник